David Arthur Granger (nato nel 1945), politico della Guyana
David Granger (1903-2002), bobbista statunitense
David Granger (nato nel 1955), giocatore di football australiano